Маргарита () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1388 человек (2008 г.), плотность населения составляет 126 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 12040. Телефонный код — 0171.

Покровителем населённого пункта считается святой папа Лев I, празднование в первое воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.margarita.cn.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/